Потреро де Гвадалупе има више значења:

 Потреро де Гвадалупе (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потреро де Гвадалупе (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро де Гвадалупе (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику